Var-e Zard kan syfta på följande platser:

Iran 

 Var-e Zard (ort i Iran), Chahar Mahal och Bakhtiari, 
 Shahrak-e Moţahharī-ye Varzard, ort, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar